Academia peut désigner :
 Accademia dei Georgofili, une institution historique florentine qui promeut l'étude de l'agronomie, la sylviculture, l'économie et la géographie agraire ;
 Accademia del cinema italiano, une académie chargée de promouvoir le cinéma italien ;
 Accademia Navale di Livorno, une académie et école militaire italienne située à Livourne ;
 Accademia dei Fisiocritici, une académie des sciences italienne ;
 Accademia dei Lincei, la plus ancienne académie scientifique d'Europe ;
 Accademia di San Luca, une association des artistes de Rome fondée en 1577 ;
 Accademia della Crusca, une société savante italienne.

Voir aussi